Menominee kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Menominee (Illinois)
Menominee (Michigan)
Menominee (volk) inheems Amerikaans volk